Nödinge SK kan avse:

Nödinge SK Fotboll – en fotbollsklubb
Nödinge SK Handboll – en handbollsklubb